Murias steht für:

 Murias (Aller), Ort in Spanien
 Murias (Candamo), Ort in Spanien